Stodola ist der Familienname folgender Personen:

 Aurel Stodola (1859–1942), slowakischer Techniker
 Emil Stodola (1861–1945), slowakischer Jurist und Politiker, Bruder von Aurel
 Kornel Stodola (1866–1946), slowakischer Unternehmer und Politiker, weiterer Bruder von Aurel